Cet article dresse une liste des applications de partage des fichiers, la plupart d'entre elles font usage de technologies peer-to-peer pour le partage de fichiers.

Applications de bureau

Applications web 
, n'a pas besoin d'être installée sur l'ordinateur.

Références

Articles connexes 
 Peer-to-peer anonyme
 Programme de partage de fichier
 Open Music Model (Modèle de musique open source)
 Warez
 Comparaison de logiciel BitTorrent

Comparaison de logiciels
Logiciel de partage de fichiers